Hellboy steht für:
 Hellboy, Comicfigur
 Hellboy (Film), amerikanischer Spielfilm von Guillermo del Toro (2004)
 Hellboy – Schwert der Stürme, amerikanischer Zeichentrickfilm von Phil Weinstein und Tad Stones (2006)
 Hellboy – Blut und Eisen, amerikanischer Zeichentrickfilm von Phil Weinstein und Tad Stones (2007)
 Hellboy – Die goldene Armee, amerikanisch-deutscher Spielfilm von Guillermo del Toro (2008)
 Hellboy – Call of Darkness, amerikanischer Spielfilm von Neil Marshall (2019)